Автономное сообщество и провинция Риоха () включает в себя 174 муниципалитета. Статус автономного сообщества провинция Риоха получила согласно Конституции Испании от 1978 года. В соответствии с Законом Испании о местном самоуправлении () муниципалитет является основным субъектом территориальной организации государства, обладает правосубъектностью и полномочиями для достижения своих целей; его элементами являются , население и местная администрация. В каждом из муниципалитетов есть совет, комиссия (своего рода кабинет министров) и мэр (алькальд). Члены муниципального совета избираются всеобщим голосованием взрослого населения по системе пропорционального представительства. Как и на выборах в национальный парламент, голоса отдаются за партийные списки, а не за отдельных кандидатов.

Муниципалитеты Риохи также объединены в 12 комарок: Логроньо (32 муниципалитета), Аро (26), Нахера (25), Ангьяно (17), Санто-Доминго-де-ла-Кальсада (16), Арнедо (13), Камеро-Нуэво (13), Камеро-Вьехо (12), Сервера (7), Эскарай (5), Калаорра (5) и Альфаро (3).

Автономное сообщество и провинция Риоха занимает площадь в 5045 км² и имеет население в  жителей (2020). Столица автономного сообщества — город Логроньо, который также является его крупнейшим муниципалитетом по численности населения. Самый же большой по площади муниципалитет Риохи — Альфаро (194,12 км²), а самый маленький — Бриньяс (2,44 км²).

Список 
В данном списке представлены муниципалитеты Риохи, их названия на испанском языке, фотографии (панорамы, достопримечательности и т. д.), площадь, население (по данным за 2020 год), гербы, географические координаты, комарки (в состав которых входят муниципалитеты), расположение на карте провинции соответствующих муниципалитетов. В примечаниях указаны ссылки на официальные сайты муниципалитетов. Доступна сортировка муниципалитетов по площади и населению (по возрастанию и убыванию), а также по комаркам, к которым они относятся. Названия муниципалитетов расположены в порядке испанского алфавита, существует возможность их сортировки в порядке русского алфавита.

Карта 
На административной карте автономного сообщества Риоха указано расположение центров его муниципалитетов.

Легенда карты:

 1 — Абалос
 2 — Агонсильо
 3 — Агилар-дель-Рио-Альхама
 4 — Ахамиль
 5 — Альбельда-де-Ирегва
 6 — Альберите
 7 — Альканадре
 8 — Альдеануэва-де-Эбро
 9 — Алесанко
 10 — Алесон
 11 — Альфаро
 12 — Альмарса-де-Камерос
 13 — Ангусиана
 14 — Ангиано
 15 — Аренсана-де-Абахо
 16 — Аренсана-де-Арриба
 17 — Арнедильо
 18 — Арнедо
 19 — Аррубаль
 20 — Аусехо
 21 — Аутоль
 22 — Асофра
 23 — Бадаран
 24 — Баньярес
 25 — Баньос-де-Рио-Тобиа
 26 — Баньос-де-Риоха
 27 — Берсео
 28 — Бергаса
 29 — Бергасильяс-Бахера
 30 — Бесарес
 31 — Бобадилья
 32 — Брьева-де-Камерос
 33 — Бриньяс
 34 — Брионес
 35 — Кабесон-де-Камерос
 36 — Калаорра
 37 — Кампровин
 38 — Каналес-де-ла-Сьерра
 39 — Канильяс-де-Рио-Туэрто
 40 — Каньяс
 41 — Карденас
 42 — Касаларрейна
 43 — Кастаньярес-де-Риоха
 44 — Кастровьехо
 45 — Сельориго
 46 — Сенисеро
 47 — Сервера-дель-Рио-Альхама
 48 — Сидамон
 49 — Сиури
 50 — Сируэния
 51 — Клавихо
 52 — Кордовин
 53 — Корера
 54 — Корнаго
 55 — Корпоралес
 56 — Кускуррита-де-Рио-Тирон
 57 — Дарока-де-Риоха
 58 — Эль-Расильо-де-Камерос
 59 — Эль-Редаль
 60 — Эль-Вильяр-де-Арнедо
 61 — Энсисо
 62 — Энтрена
 63 — Эстольо
 64 — Эскарай
 65 — Фонсеа
 66 — Фонсалече
 67 — Фуэнмайор
 68 — Гальбаррули
 69 — Галилеа
 70 — Гальинеро-де-Камерос
 71 — Химилео
 72 — Граньон
 73 — Гравалос
 74 — Аро
 75 — Эрсе
 76 — Эррамельури
 77 — Эрвиас
 78 — Ормилья
 79 — Ормильеха
 80 — Орнильос-де-Камерос
 81 — Орнос-де-Монкальвильо
 82 — Уэрканос
 83 — Ихеа
 84 — Халон-де-Камерос
 85 — Лагуна-де-Камерос
 86 — Лагунилья-дель-Хубера
 87 — Лардеро
 88 — Ледесма-де-ла-Коголья
 89 — Лейва
 90 — Леса-де-Рио-Леса
 91 — Логроньо
 92 — Лумбрерас
 93 — Манхаррес
 94 — Мансилья-де-ла-Сьерра
 95 — Мансанарес-де-Риоха
 96 — Матуте
 97 — Медрано
 98 — Мунилья
 99 — Мурильо-де-Рио-Леса
 100 — Муро-де-Агвас
 101 — Муро-эн-Камерос
 102 — Нахера
 103 — Нальда
 104 — Навахун
 105 — Наваррете
 106 — Нестарес
 107 — Ньева-де-Камерос
 108 — Очандури
 109 — Окон
 110 — Охакастро
 111 — Ольяури
 112 — Ортигоса-де-Камерос
 113 — Пасуэнгос
 114 — Педросо
 115 — Пинильос
 116 — Прадехон
 117 — Прадильо
 118 — Прехано
 119 — Кель
 120 — Рабанера
 121 — Рибафреча
 122 — Ринкон-де-Сото
 123 — Робрес-дель-Кастильо
 124 — Родесно
 125 — Сахасарра
 126 — Сан-Асенсио
 127 — Сан-Мильян-де-ла-Коголья
 128 — Сан-Мильян-де-Екора
 129 — Сан-Роман-де-Камерос
 130 — Сан-Торкуато
 131 — Сан-Висенте-де-ла-Сонсьерра
 132 — Санта-Колома
 133 — Санта-Энграсиа-дель-Хубера
 134 — Санта-Эулалиа-Бахера
 135 — Санто-Доминго-де-ла-Кальсада
 136 — Сантурде-де-Риоха
 137 — Сантурдехо
 138 — Сохуэла
 139 — Сорсано
 140 — Сотес
 141 — Сото-эн-Камерос
 142 — Терроба
 143 — Тирго
 144 — Тобиа
 145 — Тормантос
 146 — Торре-эн-Камерос
 147 — Торресилья-эн-Камерос
 148 — Торресилья-собре-Алесанко
 149 — Торремонтальбо
 150 — Тревиана
 151 — Трисио
 152 — Туделилья
 153 — Уруньуэла
 154 — Вальдемадера
 155 — Вальганьон
 156 — Вентоса
 157 — Вентроса
 158 — Вигера
 159 — Вильяльба-де-Риоха
 160 — Вильялобар-де-Риоха
 161 — Вильямедиана-де-Ирегва
 162 — Вильянуэва-де-Камерос
 163 — Вильяр-де-Торре
 164 — Вильярехо
 165 — Вильярройя
 166 — Вильярта-Кинтана
 167 — Вильявелайо
 168 — Вильяверде-де-Риоха
 169 — Вильослада-де-Камерос
 170 — Виньегра-де-Абахо
 171 — Виньегра-де-Арриба
 172 — Сарратон
 173 — Сарсоса
 174 — Сорракин

Примечания

Ссылки 
 
 

Риоха
Риоха
Риоха